Соревнования по боксу в весовой категории до 52 килограммов среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 5 по 10 июля 2013 года. Приняли участие 17 спортсменов из разных стран.

Призёры

Расписание

Соревнования

Примечания

Ссылки 
 Обзор соревнований на сайте Универсиады 2013, бокс, мужчины 52кг

Бокс